Zkratka SPD může označovat:

 Sociálnědemokratická strana Německa () – jedna z největších politických stran v Německu, založená v roce 1863
 Svoboda a přímá demokracie – české politické hnutí, založené v roce 2015 poslanci Tomiem Okamurou a Radimem Fialou
 Siervas del Plan de Dios – Služebnice Božího plánu nebo jen Služebnice, katolická ženská komunita založená v Peru v roce 1998 Luisem Fernandem Figarim
 SPD (Shimano) – Shimano Pedaling Dynamics, technologická značka pedálů a nášlapů firmy Shimano
 Short Payment Descriptor – formát kódu pro QR platby
 Sensory Processing Disorder (Porucha zpracování smyslových vjemů) - diagnóza, která se týká poruchy, při které mozek není schopen správně zpracovávat informace z našich smyslů, jako je zrak, sluch, hmat, chuť a vůně.

Externí odkazy